Frederick Sterling ist der Name folgender Personen:

* Frederick Augustine Sterling (1876–1957), US-amerikanischer Diplomat
 Frederick E. Sterling (1869–1934), US-amerikanischer Politiker, siehe Fred Sterling